Bik je odrasel samec različnih velikih živalskih vrst, npr. domačega goveda.

Izraz se lahko nanaša tudi na:
 bik, ozvezdje
 bik, astrološko znamenje
 Sedeči bik, znameniti indijanski poglavar in šaman

Glej tudi
 Taurus (razločitev)

Govedo